Bonzel bezeichnet:

 Bonzel (Lennestadt), einen Stadtteil von Lennestadt in Nordrhein-Westfalen

Bonzel ist der Familienname folgender Personen:
 Tassilo Bonzel (* 1944), deutscher Mediziner und Kardiologe
 Maria Theresia Bonzel (1830–1905), Ordensgründerin der Armen Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung in Olpe
 Robert Bonzel (1815–1866), deutscher Unternehmer und Politiker